Limone sul Garda, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia (regio Lombardije) 
 Limone Piemonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)